El Condado de Park es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Park (Colorado)
 Condado de Park (Montana)
 Condado de Park (Wyoming)